Али́ Ханали́евич Али́ев (; ) — казахстанский футболист, тренер. Чемпион Казахстана, выступал за сборную Казахстана.

Карьера

Клубная 
Воспитанник алматинского футбола. Карьеру начал в 17 лет. В первом для себя сезоне он сыграл два матча. Быстро завоевал доверие тренера и болельщиков. За родной клуб отыграл 9 лет, стал чемпионом страны и выиграл два Кубка Казахстана.

В 2007 году перешёл в турецкий чемпионат. В дебютном матче забил два гола. Им начали интересоваться многие турецкие клубы. После первого для себя сезона перешёл из «Акчаабат Себатспора» в клуб турецкой Суперлиги «Кайсери Эрджиесспор». Там стал основным полузащитником. Из-за лимита легионеров ему предлагали взять двойное гражданство, но он отказался и перешёл в «Карталспор», а затем в «Диярбакырспор».

В январе 2012 года вернулся в Казахстан, подписав контракт с павлодарским клубом «Иртыш». Из-за малой практики летом решил перейти в костанайский «Тобол».

В 2013 году выступал за «Восток» (Усть-Каменогорск).

В марте 2014 года стал на сезон играющим тренером шымкентского «Ордабасы».

В 2015 году перешёл в клуб «Кызыл-Жар СК», из первой лиги, где завоевал бронзовые и серебряные медали и помог клубу спустя 8 лет вернуться в Премьер-лигу. В сезоне 2017 года команда со второго места турнира вышла в Премьер-лигу, 37-летний Алиев решил продолжить выступать за клуб и в 2018 году.

В сезоне 2018 года выполнял роль играющего тренера, но клуб по окончании сезона покинул высший дивизион. 15 января 2019 Алиев стал главным тренером команды. По итогам сезона 2019 года в качестве главного тренера привёл «Кызыл-Жар СК» к золотым медалям первой лиги, вернул клуб в Премьер-лигу и получил звание лучшего тренера первой лиги 2019 года.

В сборной 
Отыграл за сборную Казахстана два матча. Первый в 2002 году в товарищеской встрече со сборной Эстонии в команде Вахида Масудова. Снова его призвал в сборную из Турции Арно Пайперс в 2008 году, но закрепиться в основном составе помешала травма, полученная в товарищеской игре со сборной России. В интервью в 2010 году Алиев признался, что ещё мечтает сыграть в главной команде страны.

Достижения 
 Как игрок
  «Кайрат»
 Чемпион Казахстана: 2004
 Обладатель Кубка Казахстана: 2001, 2003

  «Кызыл-Жар СК»
 Бронзовый призёр Первой лиги Казахстана: 2016
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана: 2017

 Как тренер
  «Кызыл-Жар СК»
 Чемпион первой лиги Казахстана: 2019
 Лучший тренер первой лиги Казахстана: 2019

Личная жизнь 
Младший брат Пиралы Алиев также футболист, выступал за сборную Казахстана.

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Себатспор»
Игроки ФК «Кайсери Эрджиесспор»
Игроки ФК «Карталспор»
Игроки ФК «Диярбакырспор»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры ФК «Кызыл-Жар»
Тренеры ФК «Шахтёр» Караганда
Тренеры ФК «Женис»